Авидан () — еврейская фамилия. Известные носители:

 Авидан, Асаф (род. 1980) — израильский фолк-рок-музыкант и композитор.
 Авидан, Давид (1934—1995) — израильский поэт, художник, кинорежиссёр, публицист и киносценарист.
 Авидан, Шимон (1911—1994) — израильский военачальник и общественный деятель, первый командир бригады «Гивати».